Ежозеро — пресноводное озеро на территории Анхимовского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Физико-географическая характеристика 
Площадь озера — 2,2 км², площадь водосборного бассейна — 9,88 км². Располагается на высоте 207,8 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на четыре километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на западной стороне озера берёт начало Ежрека, приток Кимреки. Последняя впадает в реку Мегру, впадающую, в свою очередь, в Онежское озеро.

В озере около десятка безымянных островов различной площади, рассредоточенных по всей площади водоёма.

На северо-восточном берегу расположены деревни Стансельга и Ежезерский Погост, через которые проходит дорога местного значения.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000020100.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Кимреки
Озёра Вытегорского района